Rüdigheim bezeichnet die Orte:

 Rüdigheim (Amöneburg), ein Stadtteil von Amöneburg in Hessen
 Rüdigheim (Neuberg), ein Ortsteil der Gemeinde Neuberg (Hessen)

Rüdigheim ist der Familienname von
 Rüdigheim (Adelsgeschlecht)

Rüdigheim ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Philipp von Rüdigheim (1586–1638), deutscher Beamter in Diensten der Grafschaft Oldenburg